Böswald ist der Familienname folgender Personen: